Lofotrochorowce, lofotrochoforowce, lofotrochowce (Lophotrochozoa) – jedna z głównych grup zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria), obejmująca m.in.: mięczaki, pierścienice i ramienionogi. Nazwa Lophotrochozoa została wprowadzona w 1995 roku przez Halanycha i współpracowników, którzy zdefiniowali ją jako odnoszącą się do kladu obejmującego ostatniego wspólnego przodka lofoforowców (ramienionogów, mszywiołów i kryzelnic), mięczaków i pierścienic oraz wszystkich jego potomków. Lofoforowce długo uznawano za bliżej spokrewnione z wtóroustymi, jednak analizy molekularne sugerują ich bliższe pokrewieństwo ze zwierzętami, u których występuje trochofora, takimi jak mięczaki i pierścienice, co wspiera koncepcję Lophotrochozoa.

Ze względu na dużą liczbę typów należących do Lophotrochozoa pokrewieństwa wewnątrz tej grupy pozostają niejasne. W analizie filogenomicznej przeprowadzonej przez Dunna i współpracowników (2008) drzewo filogenetyczne lofotrochorowców jest znacznie lepiej rozwikłane, jednak kosztem tego było usunięcie z analizy niektórych kluczowych taksonów, takich jak wrotki, mszywioły, brzuchorzęski. Prawdopodobnie Lophotrochozoa dzielą się na dwie główne grupy – Platyzoa i Trochozoa. Status pierwszej z nich jest kontrowersyjny – może ona nie być kladem, lecz parafiletyczną grupą bazalnych lofotrochorowców, a cechy uznawane za jej synapomorfie mogą być plezjomorfiami dla Lophotrochozoa. Ponadto pewne badania wykluczają z Lophotrochozoa niektóre typy tradycyjnie zaliczane do Platyzoa, jak np. płazińce, brzuchorzęski czy wrotki. W takim wypadku lofotrochorowce byłyby kladem wewnątrz Spiralia, które z kolei są siostrzane do wylinkowców (Ecdysozoa).

Większość analiz wykorzystujących dane molekularne, w tym analiz filogenomicznych, jądrowych genów rybosomowych i wielogenowych, potwierdza monofiletyzm Lophotrochozoa. Analizy przy wykorzystaniu zegara molekularnego sugerują, że lofotrochorowce powstały około 800 mln lat temu, a główna dywergencja wewnątrz tego kladu miała miejsce około 700 mln lat temu. Z okresu tego nie są jednak znane żadne skamieniałości lofotrochorowców.

Kladogram Lophotrochozoa według:

Przypisy 

Zwierzęta